Jeder Staat wählt zwei Senatoren in den Senat der Vereinigten Staaten. Bis 1913 wurden die Senatoren durch die Parlamente der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. Ab 1913 erforderte der 17. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, dass die Senatoren durch die Bevölkerung des jeweiligen Bundesstaates direkt gewählt werden.

Die Amtsperiode des Senats des 111. Kongresses, dessen Mitglieder zu einem Drittel aus der Senatswahl am 4. November 2008 hervorgegangen waren, begann am 3. Januar 2009; zu seiner konstituierenden Sitzung trat er am 6. Januar 2009 zusammen.

Parteiensystem 
Nach der Wahl 2008 gehörten der demokratischen Fraktion zunächst 58 und der republikanischen Fraktion 41 Mitglieder des Senats an. Am 28. April 2009 teilte der bisherige republikanische Senator Arlen Specter aus Pennsylvania öffentlich seinen Wechsel zu den Demokraten mit. Einer der beiden Sitze aus Minnesota war ein halbes Jahr lang vakant, da nach knappem Ergebnis um die Gültigkeit von Stimmen noch prozessiert wurde. Das Oberste Gericht des Bundesstaates Minnesota wies schließlich die Klage von Norm Coleman ab, woraufhin der Gouverneur Tim Pawlenty die Ernennungsurkunde für Al Franken unterzeichnete und dieser am 7. Juli 2009 vereidigt wurde. Damit betrug das Verhältnis zwischen den Fraktionen nun 60 zu 40 zugunsten der Demokraten. Das bedeutete, dass die Demokraten bei geschlossener Abstimmung sämtlicher Fraktionsmitglieder die Verhinderung einer Beschlussfassung durch Filibuster seitens der Republikaner unterbinden konnten, wofür eine Dreifünftelmehrheit (super majority) erforderlich ist.

Durch den Tod von Senator Edward Kennedy reduzierte sich die Zahl der Senatssitze der demokratischen Fraktion auf 59; nach der Ernennung von Paul G. Kirk zum Nachfolger Kennedys betrug sie zwischenzeitlich wieder 60. Da der Republikaner Scott Brown dann aber die notwendige Nachwahl am 19. Januar 2010 in Massachusetts gegen die demokratische Kandidatin Martha Coakley gewann und am 4. Februar 2010 vereidigt wurde, verloren die Demokraten mit diesem Sitz im Senat auch ihre „Super-Mehrheit“. Durch den Tod von Robert Byrd reduzierte sich im Juni 2010 die Zahl der Senatsmitglieder für kurze Zeit erneut auf 99 und die Zahl der Mitglieder der Demokratischen Fraktion auf 58. Sein Nachfolger, der Demokrat Carte Goodwin, wurde am 20. Juli 2010 vereidigt. Im Rahmen der Wahl am 2. November 2010 fand auch die offizielle Nachwahl für die ehemaligen Sitze von Joe Biden – der Senator aus Delaware hatte sein Mandat nach seiner Wahl zum US-Vizepräsidenten niedergelegt – und Robert Byrd statt. Da mit Chris Coons und Joe Manchin zwei Demokraten diese Sitze errangen, änderte sich zunächst nichts an der Fraktionsstärke im Senat. Außerdem wurde ein neuer Senator für den einstigen Sitz von Barack Obama gewählt: Für den im Januar 2009 ins Amt gekommenen US-Präsidenten war Roland Burris unter zweifelhaften Begleitumständen durch Gouverneur Rod Blagojevich zum Senator für Illinois ernannt worden. Burris trat bei der Nachwahl nicht mehr an, die der Republikaner Mark Kirk gewann. Nach dessen Amtsantritt am 29. November 2010 betrug das Verhältnis der Fraktionsstärken bis zum Ende der Sitzungsperiode 58:42.

Senator Bernie Sanders aus Vermont gehörte keiner Partei an, war jedoch Mitglied der demokratischen Fraktion. Joe Lieberman aus Connecticut zog 2008 als unabhängiger Kandidat wieder in den Senat ein, nachdem er die parteiinternen Vorwahlen der Demokraten in seinem Staat verloren hatte, blieb aber weiterhin Mitglied der Demokratischen Partei und gehörte ebenso der Fraktion der Demokraten an.

Wichtige Positionen

Liste der Senatoren 

* Jeweils das Ende der laufenden Amtszeit, ohne Berücksichtigung späterer Wiederwahlen.

Siehe auch 

 111. Kongress der Vereinigten Staaten
 Liste der Mitglieder des Repräsentantenhauses im 111. Kongress der Vereinigten Staaten

Weblinks 

 A Chronological Listing of U.S. Senators, PDF-Format, ca. 333 kB, US-Senat

111
Vereinigte Staaten, Senat #111
Vereinigte Staaten, Senat #111